Paradrepanophoridae är en familj av djur. Paradrepanophoridae ingår i ordningen Reptantia, klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Paradrepanophoridae finns 6 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Paradrepanophoridae